Галега — одно из названий растений рода  из  семейства бобовых.

Как правило, этим названием обозначается: лекарственное растение  или другое похожее кормовое растение, эндемик Кавказа —

Примечания